Юхары-Киямаддинли (до 2015 года — Киямаддинли, ) — село в Юхары-Киямаддинлинском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от рода Киямаддинли, занимавшегося скотоводством. Приставка юхары обозначает верхний и добавлена для отличия от одноименного села в этом же районе

История 
Село Киамадинлу Кумбат-Али-бека в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Араспарлинскому сельскому обществу Шушинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Агджабеды Агдамского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Аразбарский сельсовет в Агджабединском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Киямаддинли входило в Аразбарский сельсовет Агджабединского района Азербайджанской ССР.

Село серьезно пострадало в годы Карабахской войны (1992—1994), были разрушены сотни домов, школа, дом культуры, библиотека.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Аразбарского административно-территориального округа был учрежден Юхары-Киямаддинлинский муниципалитет Агджабединского района.

8 февраля 2000 года из состава Аразбарского административно-территориального округа был выделен новый, Юхары-Киямаддинлинский.

29 мая 2015 года Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева селу Киямаддинли присвоено название Юхары-Киямаддинли.

География 
Село находится в 38 км от райцентра Агджабеди и в 317 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Агдам (действующая — Халадж).

Село находится на высоте 196 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 507 человек, все — азербайджанцы, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается хлопководством, выращиванием зерна, животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,1 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались средняя школа, библиотека, клуб, медицинский пункт.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, клуб, библиотека, врачебный пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агджабединского района